Regno Unito
Great Houghton – parrocchia civile del Northamptonshire
Great Houghton – parrocchia civile del South Yorkshire